Парахе Нуево има више значења:

 Парахе Нуево (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Парахе Нуево (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику